Victor Habicht ist der Name folgender Personen:

* Victor Habicht (Geistlicher) (Viktor Christoph Georg Jakob Theophil Habicht; 1822–1902), deutscher evangelischer Geistlicher, Superintendent, Prälat und Abgeordneter der Ersten Kammer des Landtags des Großherzogtums Hessen
 Victor Curt Habicht (1883–1945), deutscher Kunsthistoriker, Schriftsteller und Professor